Paperino "conducente" di tronchi (Log Jockey) è una storia a fumetti della Disney realizzata da Carl Barks nel 1962, pubblicata negli USA sul n. 267 di Walt Disney's Comics and Stories lo stesso anno; in Italia venne pubblicata per la prima volta nel 1963 sul n. 375 di Topolino.

Trama 
L'avventura fa parte del ciclo di brevi storie di Barks denominate ten pages, poiché il loro svolgimento aveva la durata di 10 pagine.
Nella storia fa la sua prima apparizione il personaggio di Chiarafonte, cugino di Paperino. È proprio a Chiarafonte, volenteroso taglialegna, che Paperino e i suoi nipoti offrono il loro aiuto per tenere testa a Black Pierre, un suo rivale simile a Gambadilegno, che lo ha ferito ad un piede.

Collegamenti esterni 
 

Storie a fumetti di Paperino
Carl Barks